El término Globus o Glo-bus o similar puede hacer referencia a :

Negocios, mundo empresarial 

 Glo-Bus o Global Business Simulation Strategy Game, juego de simulación de negocios.
 Globus (vestimenta), cadena de negocios con base en Mumbai]], India.
 Globus (compañía), cadena de negocios suizos.
 Globus (hipermercado), cadena de grandes supermercados en Alemania, República Checa, y Rusia.
 Globus (publicidad), empresa española.
 Globus (revista), revista semanal publicada en Croacia.
 Globus Alliance, asociación internacional dedicada a desarrollar tecnologías necesarias para construir infraestructuras de computación grid (entorno de software persistente que permite a las aplicaciones utilizar recursos computacionales, de información e instrumentos, gestionados por diversas organizaciones en distintas localizaciones).
 Globus Toolkit, software libre desarrollado por Globus Alliance para construir grids computacionales.

Transporte 
 Globus (aerolínea), aerolínea rusa basada en el Aeropuerto Internacional de Moscú-Domodedovo.
 Globus Travel Group, consorcio con base en Estados Unidos.